L’évolution des intercommunalités ayant engendré une superposition des périmètres du Pays du Haut Val de Sèvre et de la nouvelle Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre, le Syndicat Mixte du Pays du Haut Val de Sèvre a été dissous le . L’ensemble de ses missions ont été être reprises par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

Liens externes 
 Site Officiel de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

Pays des Deux-Sèvres